Оргия:
 Оргия — групповое половое сношение.
 Оргия — религиозный обряд.
 Оргия — единица измерения.
 Оргия (бабочка) — род бабочек из семейства Erebidae.
 Оргия Праведников — российская рок группа.

См. также 
 Ёргия